Akaishi steht für:

 Kōsei Akaishi, ein ehemaliger japanischer Ringer
 Akaishi-dake, 赤石岳, Berg im japanischen Akaishi-Gebirge